Мотоори Норинага (; 21 июня 1730 года — 5 ноября 1801 года) — японский научный и культурный деятель периода Эдо. Врач, исследователь японоведения и религии синто. Псевдоним — . Дешифратор японских хроник и старопечатных книг, в частности «Кодзики»

Краткие сведения 
Мотоори Норинага родился 21 июня 1730 года в городке Мацусака Кисю-хану в провинции Исэ, в купеческой семье. В детстве его звали . Отец мальчика, Одзу Садатоси, заведовал оптовыми продажами в городке. Он скоропостижно скончался в 1748 году, после чего Норинага стал приемным сыном семьи Имаида, торговцев бумагой. Однако в 1751 он вернулся к собственной семье и унаследовал председательство в ней, в связи со смертью старшего брата.

С детства Норинага изучал японскую поэзию и конфуцианское Четверокнижие и не имел задатков предпринимателя. Из-за этого дом Одзу обанкротился за два года, и будущий учёный отправился в японскую столицу Киото в надежде стать врачом. Чтобы покончить с неудачным прошлым, Норинага сменил свою родовую фамилию Одзу на Мотоори. В столице Норинага поступил в частную школу неоконфуцианца Хорэ Кагэ, где начал углубленно читать китайскую классику. Одновременно он изучал китайскую медицину школы Ли Шу под наставничеством Хорэ Мотоацу и Такэгавы Кодзюна. В 1755 году Норинага получил диплом врача и стал лечить пациентов, выбрав себе псевдоним .

Накапливая опыт и поддерживая контакты с ведущим столичным врачами, Норинага начал проявлять интерес к медицине школы Коихо и критиковать традиционную школу Ли Шу. Он отвергал формалистические методы определения диагноза по учению инь-ян, которые проповедовала последняя, и поддерживал способы диагностики первой, которая базировалась на эмпирической медицине и позитивистской философии. В это же время Норинага стал увлекаться Чжуан-цзы и японской поэзией. Он поучал, что радость достигается путём высвобождения человеческих чувств, и отрицал абсолютное доминирование причинно-следственных связей в мире людей и природы. Такое мировоззрение врача нашло отклик в его концепции «естественного синто».

В 1757 году, в возрасте 28 лет, Норинага вернулся на родину, в городок Мацусака. Параллельно с лечением, он начал заниматься «японским страноведением» кокугаку — исследованием японского языка, литературы и истории. В том же году Норинага написал первую работу , а в следующем 1758 году издал книгу , в которых пытался определить сущность японских стихов вака. Впоследствии он стал читать лекции о классическом произведении «Повесть о Гэндзи» и 1763 году опубликовал свои исследования в области японской литературы  и . В них Норинага первым из японских исследователей попытался дать объяснение японской эстетической концепции моно-но аварэ (очарование вещами). Он утверждал, что сочетание духа вещей и явлений, созданных божеством, с эмоциями, которые возникают вследствие познания этого духа, порождают состояние «очарования вещами», то есть моно-но-аварэ.

В том же 1763 году Норинага встретился с краеведом и поэтом Камо Мабути, который был проездом в городе, и стал его учеником. С тех пор молодой учёный сменил тему своих поисков с литературы на мифологию и синтоизм. В 1764 он начал читать лекции на базе древнейшей японской хроники «Кодзики» и в 1778 году завершил писать комментарии к её первому тому, который был посвящён «эре богов». В ходе исследования этой хроники, Норинага издал в 1771 свою первую работу по синто .

Одним из крупнейших дел жизни Норинаги стала дешифровка «Кодзики», которую тогдашние японцы перестали читать из-за архаичности языка и стиля написания. Свой позитивистский анализ хроники он изложил в , над которым работал 35 лет и завершил в 1798 году. Норинага считал, что деяния божеств были в действительности деяниями людей, которых тогдашние японцы обожествляли. Он также был одним из авторов концепции династической непрерывности Императорского дома Японии, что обуславливала оригинальность политической и социальной организации японцев.

Наряду с этим Норинага написал ряд трудов, посвящённых «синтоистской медицине»:  и  1782 года,  1777—1779 годов. В них он писал, что божественные дела, природные явления, а также эпидемии и болезни, происходят по воле божеств, но попытка узнать эту волю или повлиять на неё при помощи колдовства или гаданием является глупостью. Норинага утверждал, что познание этой воли возможно только эмпирическим путём, через накопление знаний о явлениях и вещах мира, через познание явных (как?) и скрытых (почему?) принципов, которые заложены в вещах и явлениях. Эти тезисы мыслитель изложил в поздних полемических сочинениях , , . В это же время он успел издать сборник собственных стихов , политический трактат , а также изобрести оригинальный рецепт лекарства, который принёс ему большие деньги на старости лет.

В 1787 году 58-летнего Норинагу пригласили к Токугаве Харусаде, властителю княжества Кисю, для проведения сеансов терапии иглоукалывания. По этому случаю ученый преподнес государю свой труд , в котором изложил своё видение управления страной. Норинага считал, что тогдашняя японская политическая система, во главе которой стоял Император, произошла по божественной воле, поэтому региональные властители, подчинённые Императору, должны управлять страной согласно императорским постановлениям. Учёный предлагал исправлять ошибки настоящего обращаясь к примерам их решения в прошлом.

Норинага также издал ряд исследований по японскому языку, главным из которых считается  1779 года. Этот труд имел большое влияние на японским языковедов, таких как Мотоори Харунива и Мотоори Охиро, и исследователей синто, таких как Хирата Ацутанэ.

В конце жизни Норинага написал сборник собственных рассказов  (1793), труд-комментарий  (1796) и завершил 44 тома комментариев «Перевод Кодзики». Он также упорядочил в 1799 году пособие для ученых-новичков . Перед смертью учёный составил автобиографическое повествование  и .

5 ноября 1801 года Мотоори Норинага умер. Похоронили его на кладбище монастыря Дзюкэйдзи в городе Мацусака.

Примечания

Литература 
 Мотоори Норинага. Драгоценная шкатулка для гребней (Тама кусигэ) / Перевод с яп. и примечания Ю. Д. Михайловой // Михайлова Ю. Д. Мотоори Норинага: жизнь и творчество. — М.: Наука, 1988. С. 156—177.
 Михайлова Ю. Д. Мотоори Норинага: жизнь и творчество. — М.: Наука, 1988.

Ссылки 

 Музей Мотоори Норинага в городе Мацудзаки префектуры Миэ
 Биография Мотоори Норинага

Японисты Японии
Лингвисты Японии
Философы Японии
Медики Японии